Budař je název více míst: 
 Budař (Kovářov), usedlost v obci Kovářov v okrese Písek, dnes v zážitkovém parku Zeměráj
 Budař (rybník), rybník na Blatnici, v části Radostovice obce Smilovy Hory v okrese Tábor

Příjmení Budař, Budarz, Budar nosí více různých osobností:

 Iva Budařová (* 1960) – profesionální československá tenistka
 Jan Budař – více různých osobností

Budar 
 Ben Budar (* 1928)
 Beno Budar (* 1946)
 Jan Michał Budar (1713–1789)
 Ludmila Budar (* 1949)